Valkyrie kan henvise til flere artikler:

 Valkyrie – et væsen i den nordiske mytologi
 Valkyrien – et sejlskib af bark-typen, var en overgang Danmarks næststørste sejlskib. Forliste 1883.
 Valkyrien – en opera af Richard Wagner
 North American XB-70 Valkyrie – et amerikansk supersonisk bombefly
 Kratos XQ-58 Valkyrie - en kamp-UAV (drone) med stealth-egenskaber.

Se også
 Operation Valkyrie - Kodenavnet for en en militæroperation i Nazi-Tyskland i tilfælde af pludselig opstået trussel. Forsøgt udløst ved 20. juli-attentatet på Adolf Hitler
 Operation Valkyrie (film) – en film fra 2008 baseret på hændelserne ved dette attentat